Ліга 1 може означати:

Футбол 
Назви найвищих футбольних ліг у різних країнах:

  Румунська Ліга 1
  Французька Ліга 1

Див. також 
 Бундесліга
 Прем'єр-ліга
 Серія A